

Toponymes

Lashkar Gah, capitale de la province d'Helmand;
 Lashkargâh, district de la province d'Helmand;
 Aérodrome de Lashkar Gah, aérodrome situé à Lashkar Gah sur la rive de la rivière Helmand.

Voir aussi 
 Gah
 Les Lascars gays

Homonymie de toponyme